Санта Катарина Куистла има више значења:

 Општина Санта Катарина Куистла (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Катарина Куистла (Санта Катарина Куистла, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику